Antinoüs ou Antinoos peut désigner :
 Antinoüs, amant de l'empereur romain Hadrien (110-130)
 Antinoüs, une constellation créée par Hadrien, devenue obsolète
 Dans la mythologie grecque :
 Antinoos fils d'Eupithès, un des prétendants de Pénélope ;
 Antinoos fils de Priam, prince troyen ; 
 Antinoüs du Belvédère, une statue en marbre conservée au Vatican ;
 Antinoüs du Capitole, une statue en marbre conservée à Rome.